Philippe Herreweghe – direttore d'orchestra belga
12567 Herreweghe – asteroide della fascia principale